HMS Peony (), в составе ВМС Греции «Сахтурис II» () — британский и греческий корвет типа «Флауэр», участвовавший во Второй мировой войне.

История

Начало службы 
Заказ на строительство корвета был дан 19 сентября 1939. Его заложили 24 февраля 1940 на верфях «Харлэнд энд Вулфф» в Белфасте, спустили на воду 4 июня. В состав КВМС Великобритании корвет принят 2 августа в 10-ю группу корветов Средиземноморского флота (Александрия). «Пеони» сопровождал конвои: как в прибрежных водах Британских островов, так и в Средиземном море и в африканских колониях. В феврале 1941 года был зачислен в группу минных тральщиков и специально переоборудован, с июля 1941 года занялся борьбой с подлодками (оказав в том же месяце помощь группе транспортов близ Кипра).

Первые серьёзные операции 
8 октября 1941 «Пеони» вступил в первый бой с подлодкой при поддержке эсминца «Вендетта», трёх корветов и двух охотников за ПЛ, но субмарина ушла от погони. В декабре 1941 года «Пеони» принял участие в первой серьёзной спасательной операции: польский пароход «Варшава» из конвоя AT-6, шедшего из Александрии в Тобрук, был торпедирован субмариной U-559. 23 человека на пароходе погибли, остальных сумел спасти корвет при помощи эскортного эсминца «Эвон Вэйл».

24 декабря 1941 U-568 торпедировала корвет «Сальвия» в 190 км к западу от Александрии: на нём перевозились как припасы, так и около ста выживших с торгового судна «Шунтьен», торпедированного чуть ранее. «Пеони», однако, не успел вовремя прибыть к месту крушения: на месте катастрофы было только найдено огромное нефтяное пятно.

В греческом флоте 
В 1943 году «Пеони» был передан греческому флоту в изгании по программе ленд-лиза и был переименован в «Сахтурис» в честь Георгиоса Сахтуриса, греческого адмирала времён войны Греции за независимость. Этот корабль стал первым, который получил имя Сахтуриса: вторым стал американский эсминец «Арнольд Дж. Избелл». До конца войны корвет был в составе греческого флота, также участвовал в Гражданской войне в Греции на стороне монархистов.

В начале 1950-х годов по плану Маршалла Греции начали поставлять американские корабли: в состав флота вошли четыре эсминца типа «Кэннон», что сделало корветы типа «Флауэр» уже ненужными грекам. В сентябре 1951 года «Пеони» вернулся в состав флота Великобритании, а 21 апреля 1952 был пущен на слом.

Ссылки 
 Профиль на сайте Uboat.net (1) 
 Профиль на сайте Uboat.net (2) 

Peony
Сахтурис
Сахтурис